Juli, de zevende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender
Juli (stad), een stad in Peru
Juli (band), een Duitse popgroep
Juli (onderdistrict), een Indonesisch onderdistrict